Stazione di Elmas Aeroporto
 Stazione di Elmas, oggi stazione di Cagliari Elmas